Die 1. jugoslawische Fußballliga 1968/69 war die 40. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 1968 und endete am 7. Juli 1969.

Titelverteidiger FK Roter Stern Belgrad wurde zum neunten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1968/69